Touimi () est un nom propre arabe qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Abdelkrim Benjelloun Touimi (1911-1977), nationaliste, homme politique et homme d’état marocain ;
 Ahmed Amin Benjelloun Touimi (1957-), banquier marocain ;
 Mohamed Benjelloun Touimi (1912-1997), sportif et personnalité marocaine à l'origine de la création d'un nombre important d'associations sportives au Maroc, président de club sportif.

Prénom 
 Haj Driss Touimi Benjelloun (mort en 1982) chanteur marocain.

Patronyme arabe